Devon je lahko:

 Devon (grofija) - grofija v Angliji
 devon (geološka doba) - geološka doba, del paleozoika
 Devon (otok) - eden od kanadskih arktičnih otokov
 Devon, osebno ime:
 Devon Aoki, ameriški fotomodel (*1982)